ORAC est un acronyme pouvant se référer à :

 Opération de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce : dispositif de soutien à l'économie de proximité dans le cadre d'un contrat de plan Etat-Région.
 l'indice ORAC permettant de mesurer la teneur en antioxydant des aliments.